Борега́р () — название нескольких коммун во Франции:

 Борегар (Эн) — в департаменте Эн.
 Борегар (Ло) — в департаменте Ло.

 Борегар-Баре (Beauregard-Baret) — в департаменте Дром.
 Борегар-де-Террасон (Beauregard-de-Terrasson) — в департаменте Дордонь.
 Борегар-э-Бассак (Beauregard-et-Bassac) — в департаменте Дордонь.
 Борегар-л'Эвек (Beauregard-l'Évêque) — в департаменте Пюи-де-Дом.
 Борегар-Вердон (Beauregard-Vendon) — в департаменте Пюи-де-Дом.
 Буди-де-Борегар (Boudy-de-Beauregard) — в департаменте Ло и Гаронна.
 Клермон-де-Борегар (Clermont-de-Beauregard) — в департаменте Дордонь.
 Сен-Жан-де-Борегар (Saint-Jean-de-Beauregard) — в департаменте Эсон.

См. также 
 Борегар (замок)